Sozina lahko pomeni

 Sozina, naselje v Črni gori v občini Bar
 Sozina, cestni predor v Črni gori